Feels So Good (álbum de Atomic Kitten)
Feels So Good (canção de Melanie Brown)
(It) Feels So Good

Desambiguação